Rio Piracicaba – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Rio Piracicaba – fiume del Minas Gerais (Brasile)
 Rio Piracicaba – fiume dello stato di San Paolo (Brasile)